Kostelů zasvěcených svatému Vendelínovi je více:

v Česku
 Kostel svatého Vendelína (Čejč)
 Kostel svatého Vendelína (Perštejn)
 Kostel svatého Vendelína (Třebětice)

…a další